Hüttingen ist der Name folgender Orte:

 Hüttingen an der Kyll, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hüttingen bei Lahr, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Hüttingen (Beckerich), Ort in der Gemeinde Beckerich, Luxemburg

Siehe auch:
 Hütting
 Efringen-Kirchen #Huttingen im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg